José Luis Fernández (escultor) (Oviedo, 1943), escultor espanyol 
 José Luís Fernández García (Portugalete, 1954), jugador Gran Mestre d'escacs basc 
 José Luis Fernández Manzanedo (Burgos, 1956), porter de futbol 
 José Luis Fernández Martínez (Chiclana de la Frontera, 1966), futbolista andalús 
 José Luis Fernández Prieto (Bilbao, 1963), futbolista basc que ocupava la posició de defensa